El término Batalla Guadalajara puede estar haciendo referencia a varios acontecimientos históricos:

 Batalla de Guadalajara (1858), desarrollada en la ciudad homónima mexicana durante la Guerra de Reforma entre el Ejército liberal al mando del General Santos Degollado y el ejército conservador comandado por el General Miguel Miramón.
 Batalla de Guadalajara (1937), ocurrida durante la Guerra Civil Española entre las unidades italianas del Corpo Truppe Volontarie y las tropas republicanas del Ejército Popular de la República.